

Télévision 
 , une série télévisée de 1996.

Personnalités 

 Frederick Moloney (1882-1941) est un athlète américain ;
 Grace Moloney (1993-) est une footballeuse irlandaise ;
 Helen Moloney (1926-2011) est une artiste vitrailliste irlandaise ;
 Janel Moloney est une actrice américaine ;
 Jim Moloney (1929-1994), acteur, scénariste et producteur américain ;
 
 John Moloney est un ancien joueur de rugby à XV irlandais ;
 Paddy Moloney (1938-2021) est un musicien irlandais et l'un des fondateurs du groupe de musique irlandaise The Chieftains.